Резолюция Совета Безопасности Организации Объединённых Наций 1048 (код — S/RES/1048), принятая 29 февраля 1996 года, сославшись на резолюции 841 (1993), 861 (1993), 862 (1993), 867 (1993), 873 (1993), 875 (1993), 905 (1994), 917 (1994), 933 (1994), 940 (1994), 944 (1994), 948 (1994), 964 (1994), 975 (1995) и 1007 (1995) по Гаити, Совет продлил мандат Миссии ООН в Гаити (МООНГ) на четыре месяца до 30 июня 1996 года и сократил ее численность.

Совет Безопасности напомнил о Соглашении Губернаторского острова и Нью-Йоркском пакте и подчеркнул, что власть в Гаити мирным путем должна быть передана новому демократически избранному президенту. Приветствовались усилия Организации американских государств (ОАГ), и был достигнут прогресс в создании национальной полиции и восстановлении правовой системы.

В резолюции приветствуется избрание Рене Преваля и мирная передача власти 7 февраля 1996 года. Генеральный секретарь Бутрос Бутрос-Гали рекомендовал Организации Объединенных Наций продолжать оказывать помощь правительству Гаити, и была подчеркнута важность создания полностью функционирующих полицейских сил. В целях оказания помощи правительству, поддержания безопасной обстановки и обучения Гаитянской национальной полиции мандат МООНГ был продлен на четыре месяца. Численность войск и полиции МООНГ была сокращена до 1200 и 300 человек соответственно.

Наконец, Генеральный секретарь должен был рассмотреть планы вывода МООНГ и доложить Совету к 15 июня 1996 года о деятельности ООН по содействию развитию Гаити.

Примечания

Ссылки 

 Текст резолюции

Резолюции Совета Безопасности ООН
Февраль 1996 года